Lipták János (1881–1959) építész, építőmester
 Lipták János (1889–1958) tanár, intézetigazgató
 Lipták János (1910–1984) Kossuth-díjas mérnök